La Fée Printemps est le titre d'un roman de Jules Mary, paru à Paris, chez Ernest Kolb, en 1892

La Fée Printemps est le titre de plusieurs films :

 La Fée Printemps, est un film réalisé par Segundo de Chomón en 1902
 La Fée Printemps, est un film réalisé par Vincent Lorant-Heilbronn en 1904
 La Fée Printemps, est un film réalisé par Alice Guy en 1906